Александр Александрович Штакельберг (1897—1975) — советский энтомолог, основатель отечественной школы диптерологии, профессор. В течение почти 40 лет был членом Президиума Всесоюзного энтомологического общества при Академии наук СССР (с 1962 — Почетный президент), в течение 20 лет — главным редактором журнала Энтомологическое обозрение (ЗИН РАН, Санкт-Петербург).

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Отец — Александр Павлович Штакельберг (1869—1932) — юрист, управляющий делами Академии наук. В 1916 году с серебряной медалью закончил гимназию Карла Мая. В 1920 году окончил Петроградский университет

В 1920—1942 годах работал в Зоологическом музее АН СССР. В июле 1938 года арестован НКВД, 4 января 1940 года выпущен без суда.
С 1940 года— профессор; в 1942—1948 годах — заведующий отделом энтомологии Зоомузея АН СССР.

В 1960—1965 годах был заведующим лабораторией систематики Зоологического института АН СССР. С 1962 года — почётный президент Всесоюзного энтомологического общества при Академии наук СССР.

Умер 23 ноября 1975 года.

Основные труды 
Автор 276 научных работ, среди которых серия определителей двукрылых насекомых (2 книги из 5-го тома Определители насекомых европейской части СССР). Штакельбергом изданы классические исследования в области систематики и фаунистики двукрылых, в частности по кровососущим комарам и мухам. В честь заслуг Штакельберга его именем названы множество видов и родов животных и одно семейство двукрылых. Внёс существенный вклад в решение проблемы ликвидации малярии в нашей стране во время работы вместе с академиком Е. Н. Павловским в организации и работе Малярийной комиссии (1924). Совершил экспедиции и исследования на Дальнем Востоке, в Средней Азии, в некоторых тропических странах, в отдельных районах Арктики.

Созданная в Зоологическом институте в 1920-х-1930-х гг Штакельбергом диптерологическая школа имела общенациональный масштаб, отсюда координировалась и направлялась подготовка специалистов в этой области и все исследования двукрылых насекомых в стране.

А. А. Штакельберг был организатором и редактором нескольких продолжающихся и серийных изданий Зоологического института РАН, таких как Фауна СССР и Определители по фауне СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)

Библиография 
 
 
 Штакельберг A. A. Diptera Двукрылые. // Определитель насекомых. Под ред. И. Н. Филипьева. М.-Л. 1928. С. 512—604.
 Stackelberg, A. A. (1930—1971). Dolichopodidae, Unterfamilie Dolichopodinae. // In E. Lindner (ed.). Die Fliegen der Palaearktischen Region. Stuttgart, IV, 29, 51 (1930), 71 (1933), 82 (1934), 138 (1941), 284 (1971). P. 1—238.
 
 
 Штакельберг А. А. Библиография малярии (эпидемиология, переносчики, борьба с малярией; организация противомалярийного дела в СССР 1771—1935). М.-Л. 1940. 963 с.
 Штакельберг А. А. Двукрылые (Diptera). Общий обзор. .// Животный мир СССР, II. Зона пустынь. M.-Л. 1948. С. 162—179.
 Штакельберг А. А. Отряд Diptera Двукрылые. // Определитель насекомых европейской части СССР. Под ред. С. П. Тарбинского и Н. Н. Плавильщикова. М.-Л. 1948. Совм. с Е. В. Домбровской, И. А. Рубцовым, Л. С. Зиминым. С. 782—814, 820—924, 832—900.
 Штакельберг А. А. Материалы по фауне длинноусых двукрылых (Nematocera Polyneura) Ленинградской области. // Рефераты работ учреждений отд. Биол наук АН СССР за 1941—1943 гг. М.-Л. 1945. 156 с.
 Штакельберг А. А. Материалы по фауне двукрылых Ленинградской области. I. Nematocera Polyneura (Diptera). // Tpуды Зоол. инст. АН СССР. 1951. Т. IX. Вып. 3. С. 703—742.
 Штакельберг А. А. Памяти Михаила Николаевича Римского-Корсакова (1873—1951) // Энтомологическое обозрение. 1952. Т. XXXII. С. 332—340.

Семья 
Жена: Наталия Сергеевна Штакельберг (1897—1978) (урождённая Егорова-Гурская) — историк. Их дети: Наталия Александровна Штакельберг (1921—2005) — патофизиолог, биохимик; Юрий Александрович Штакельберг (1924—1994) — военный врач.

См. также 
 Лер, Павел Андреевич

Примечания

Литература 
 Городков К. Б., Зайцев В. Ф., Нарчук Э. П. (1997). Памяти Александра Александровича Штакельберга (1897—1975) // Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. СПб. 1997. С. 9-12.
 Кержнер И. М. А. А. (1997). Штакельберг организатор и редактор серийных изданий Зоологического института РАН. // Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. СПб. 1997. С. 12-14.
 Крыжановский О. Л. (2002). Александр Александрович Штакельберг // «Отечественные зоологи». Труды ЗИН РАН. Том 292. 2002 (в). С. 34-41.
 Кузнецов С. Ю. Вклад А. А. Штакельберга в изучение журчалок (Diptera, Syrphidae) // Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. СПб. 1997. С. 19-20.
 Медведев Г. С. (1997). А. А. Штакельберг как редактор журнала «Энтомологическое обозрение» // Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. СПб. 1997. С. 14-16.
 Нарчук Э. П. (1997). Роль А. А. Штакельберга в создании коллекции двукрылых Зоологического института РАН // Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. СПб. 1997. С. 16-19.
 «Отечественные зоологи: Э. Менетрие, Г. Г. Якобсон, А. П. Семенов-Тян-Шанский, А. П. Рейхардт, А. А. Штакельберг, Н. В. Попов, Г. Я. Бей-Биенко, Г. А. Клюге, В. В. Ушаков». // Труды ЗИН РАН. Т. 292. 2002. 152 с.

Энтомологи СССР
Энтомологи России
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Зоологического института РАН
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи XX века
Похороненные на Серафимовском кладбище
Биологи, репрессированные в СССР
Энтомологи по алфавиту
Главные редакторы «Энтомологического обозрения»